UCP puede referirse a las siglas de:

 Unidad central de procesamiento, donde se ejecutan las instrucciones de programas y se controla el funcionamiento de los distintos componentes de una computadora;
 Unidad Central de Protección, del Cuerpo Nacional de Policía de España;
 Unidad de Control y Protección, voluntarios pertenecientes a "ASVO", para las áreas silvestres protegidas de Costa Rica;
 Universal Computer Protocol, protocolo usado para la conexión entre equipos SMS, actualmente extendido al protocolo External Machine Interface (EMI);
 Universidad Católica Portuguesa, institución pública con sede en la ciudad de Lisboa, Portugal;
 Universidad Científica del Perú, institución privada ubicada en Iquitos, Perú; o
 Universidad de la Cuenca del Plata, institución privada ubicada en la ciudad de Corrientes, Argentina.
Universidad Católica de Pereira, Universidad privada ubicada en la ciudad de Pereira, Colombia.

Siglas